Elisabeth Brandau (16 december 1985) is een mountainbikester en veldrijdster uit Duitsland.

In 2016 werd Brandau Duits nationaal kampioene veldrijden, evenals in 2018, 2019 en 2020.

Bij de Duitse kampioenschappen mountainbike werd Brandau tweede in 2013. In 2018 behaalde Brandau een zilveren medaille op de Wereldkampioenschappen mountainbike op het onderdeel team-relay (aflossing), samen met Leon Kaiser, Maximilian Brandl, Ronja Eibl en Manuel Fumic. Op de Europese kampioenschappen mountainbike behaalde Brandau in 2019 een bronzen medaille.

Op 27 juli 2021 nam ze namens Duitsland deel aan de Olympische Spelen in Tokio op de mountainbike. Ze haalde echter de finish niet.

In januari 2022 wordt ze Duits nationaal kampioene veldrijden.

Externe links 
  Persoonlijke website
 
 
 

Duits mountainbiker
Duits veldrijder
Duits wielrenner
Duits olympisch deelnemer